Колонија ла Либертад има више значења:

 Колонија ла Либертад (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Либертад (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија ла Либертад (Атизапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Либертад (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија ла Либертад (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија ла Либертад (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику